Patrizi ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Patrizi Piccolomini (1435–1495/96), italienischer Bischof und päpstlicher Zeremonienmeister
 Costantino Patrizi Naro (1798–1876), italienischer Kardinal

 Stefano Patrizi (* 1950), italienischer Schauspieler